Olimp steht für
 Olimp (Rumänien), Ortschaft in Rumänien
 Olimp (Organisation), polnische Organisation

Siehe auch
 Olymp
 Olimb